Pere Vives i Clavé, (Barcelona, 1910 - Mauthausen, 1941), professor de matemàtiques i d'idiomes, mort al camp de Mauthausen
 Pere Vives Vich, (Igualada 1858 - Madrid 1938), enginyer i militar català